Der Skeletonwettbewerb der Frauen bei den Olympischen Winterspielen 2010 fand vom 18. bis 19. Februar im Whistler Sliding Centre statt. Dabei gingen 20 Athletinnen aus 12 verschiedenen Nationen an den Start.

Olympiasiegerin wurde die Britin Amy Williams, die sowohl im ersten als auch im dritten Lauf einen Bahnrekord aufstellte. Mit einem Defizit von 0,56 Sekunden landete die Deutsche Kerstin Szymkowiak auf dem Silberrang. Bronze ging an ihre Landsfrau Anja Huber.

Ergebnisse

Weblink 
Ergebnisse

Skeleton Frauen
2010
Sportveranstaltung in Whistler (British Columbia)
Skeleton (Kanada)